

Cinema 
The Quest – film del 1915 diretto da Harry A. Pollard
The Quest – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 La prova (The Quest) – film del 1996 diretto da Jean-Claude Van Damme
The Quest – documentario del 2006 diretto da Jason A. Carbone e Mike Fleiss

Letteratura 
 The Quest – romanzo di Richard Ben Sapir del 1984
 Alle fonti del Nilo (The Quest) – romanzo di Wilbur Smith del 2007

Musica 
 The Quest – album di Mal Waldron del 1962
 The Quest – album di Maddy Prior del 2007
 The Quest – album degli Yes del 2021

Televisione 
 Racconti della frontiera  (The Quest) – serie televisiva statunitense del 1976
 Glendora (The Quest) – serie televisiva statunitense del 1982
 Veritas: The Quest – serie televisiva statunitense del 2003
 La caccia (The Quest) – episodio della terza stagione di Dallas
 La ricerca (The Quest) – episodio in due parti della decima stagione di Stargate SG-1
 Sognando il futuro (The Quest) – episodio della sesta stagione di Un medico tra gli orsi
 La bambola di Anais (The Quest) – episodio della prima stagione de Lo straordinario mondo di Gumball
 The Quest – reality show (2014–in produzione)

Altro 
 The Quest – videogioco del 1983 per vari computer della Penguin Software

Pagine correlate 
 Quest